За́мок То́омпеа (также Вышгородский замок, историческое название — Ревельская крепость; , ) — средневековая крепость на холме Тоомпеа в центре Таллина. Один из наиболее крупных и исторически ценных архитектурных ансамблей Прибалтики. Отличается исключительной для региона степенью сохранности.

Названия

История 

Крепость была заложена датским королём Вальдемаром II после победы в битве при Линданисе (1219) на отвесном склоне холма Тоомпеа, на высоте 50 метров над уровнем моря. В 1227—1237 годах находилась в руках меченосцев.

Стратегическое значение крепости было весьма велико и место для её закладки было очень удачным с военной точки зрения. Так, по словам русского историка Н. И. Павлищева, постройка Ревельской крепости «уничтожила нашу власть в Виррии и Эрвеланде».

В XIII—XIV вв. каменная твердыня служила главной опорной базой (плацдармом) датчан в Прибалтике. Именовалась в те годы просто «Крепостью датчан» (Castrum Danorum), что в эстонском варианте Taani linn предположительно дало топоним Таллин. Русские называли эту крепость Колывань. 

В конце XIV столетия в юго-восточной части замкового комплекса была построена 48-метровая наблюдательная башня «Длинный Герман». Своим названием она обязана герою средневековых легенд по имени Lange Hermann (что в переводе с немецкого означает «Длинный воин» или «Предводитель»). В то время подобным образом называли самые мощные и хорошо укреплённые крепостные башни. Другие угловые башни замка носили названия «Ландскроне» («Корона земли»), «Пильштикер» («Точильщик стрел») и «Штюр ден Керл» («Отражай врага»). Все башни, кроме последней, сохранились до наших дней. 

После включения Эстляндии в состав Российской империи внутренность потерявшей былое военное значение крепости была реконструирована по проекту Иоганна Шульца. Самая ветхая из башен («Штюр ден Керл») была снесена, а жилые палаты перестроены в губернаторский дворец в стиле, переходном от барокко к классицизму.

Современность 
Сегодня на вершине «Длинного Германа» ежедневно поднимают государственный флаг Эстонии. В бывшем губернаторском дворце заседает парламент Эстонской Республики. Для его размещения в 1930-е гг. была проведена реконструкция: отстроен новый корпус в стиле экспрессионизма; появилось южное крыло, искусно стилизованное под соседние постройки XVIII века, а перед ним был разбит т. н. Губернаторский сад.

См. также 
 Стены и башни Нижнего города

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Рийгикогу
 История и архитектура Замка Тоомпеа

Замки по алфавиту
Замки Эстонии
Здания и сооружения Таллина
Средневековый Таллин
Крепости, построенные в XIII веке
Крепости Российской империи
История Дании